Riparia (madárnem)
Riparia (település)